Amund Tande – politico e scrittore norvegese
 Daniel-André Tande – saltatore con gli sci norvegese
 Leif Tande – fumettista canadese francofono
 Louis Baptiste Pons-Tande – politico francese
 Petter Tande – ex combinatista nordico norvegese